Scarborough Athletic FC (celým názvem: Scarborough Athletic Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Scarborough v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 2007 po zániku původního Scarborough FC. Ve sportovní terminologii se tak jedná o tzv. Phoenix club. V letech 2007–2017 odehrával domácí zápasy mimo své sídelní město, přesněji ve městě Bridlington na místním stadionu Queensgate. Stadion původního klubu byl totiž natolik zadlužený, že se nový klub rozhodl postavit zcela nový stadion. Stavba na novém stadionu byla dokončena v roce 2017. Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Scarborough Leisure Village s kapacitou 2 070 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. předkolo: 2017/18
 FA Trophy
 3. předkolo: 2013/14
 FA Vase
 4. kolo: 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2007–2009: Northern Counties East League (Division One)
 2009–2013: Northern Counties East League (Premier Division)
 2013–2014: Northern Premier League (Division One South)
 2014–2018: Northern Premier League (Division One North)
 2018– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2007